Pissotschne (, russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Pissotschne (Kowel); Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Pissotschne (Lenine); Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
 Pissotschne (Tscherwonohrad); Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad

Siehe auch:
 Pessotschnoje

uk:Пісочне#Україна